Schloss Dornburg ist die Bezeichnung folgender Bauwerke:

 Dornburger Schlösser in Dornburg-Camburg in Thüringen
 Schloss Dornburg (Gommern) in Dornburg in Sachsen-Anhalt